Десятиле́тия Октября́ может означать:
 Улица 10 лет Октября (У́лица десятиле́тия Октября́) — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Десятилетия Октября (село) — село Куйбышевского района Запорожской области; с 2016 года — село Бережное.